Cardo lechero puede referirse a:
Uno de los nombres comunes en Castellano de España de las siguientes plantas:
 Carlina corymbosa
 Cynara cardunculus
 Eryngium campestre
 Silybum marianum
 Sonchus asper
 Sonchus oleraceus
 Carthamus arborescens
 Lactuca serriola	
 Lactuca virosa	
 Scolymus hispanicus